Tlaxco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlaxco, Tlaxcala, 
 Tlaxco, Puebla, 
 Tlaxco kommun, Puebla, 
 Tlaxco kommun, Tlaxcala, 
 Tlaxco, Guerrero, Xalpatláhuac, 
 Tlaxco, San Luis Potosí, Coxcatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar